Асканий в гръцката и римска митологии е син на Еней и Креуза. След Троянската война, той избягва заедно с баща си и дядо си Анхиз в Италия и се бие в Италийските войни. В „Енеида“ Вергилий казва, че той е имал роля в основаването на Рим като първи цар на Алба Лонга.

Според Ливий, Асканий може би е син на Еней и Лавиния и поради това е роден в Лацио. Тридесет години след основаването на Лавиниум, Асканий основава Алба Лонга. Асканий имал син на име Силвий.

Той е наричан също и Юл и е считан от представителите на Юлиевия род в Рим за техен родоначалник. Към Юлиите принадлежи и Юлий Цезар. Според някои митографи Юл е по-малък брат или син на Асканий.

Родословно дърво на царете на Алба Лонга

Външни препратки 

 Ливий, Ab Urbe Condita, книга 1

Древноримска митология
Герои от древногръцката митология
Царе на Алба Лонга